Dignitas, een van de Romeinse deugden
 Dignitas (e-sport), een Britse e-sportclub
 Dignitas (organisatie), een Zwitserse non-profitorganisatie